Цвикевич — белорусская фамилия.

Известные носители </noinclude>
 Цвикевич, Александр Иванович (1888—1937) — белорусский общественно-политический деятель.
 Цвикевич, Александра (более известна под фамилией Зорина; 1899—1973) — российская актриса, звезда немецкого немого кино 1920-х — начала 1930 годов.